Фуничелло () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Фуничелло, Аннетт (1942—2013) — американская актриса, сценарист, кинопродюсер и певица.
 Фуничелло, Тамара (род. 1990) — швейцарский политик.